Valle de la Luna (span. Tal des Mondes) bezeichnet wegen ihrer Trockenheit

 das Naturreservat Ischigualasto Nordwesten Argentiniens
 das Valle de la Luna in der Atacamawüste im Norden Chiles
 das Valle de la Luna, Gesteinsformationen im Süden von La Paz in Bolivien